Shelly Beach kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Shelly Beach (strand i Australien, New South Wales, Clarence Valley), 
 Shelly Beach (strand i Australien, New South Wales, Great Lakes), 
 Shelly Beach (strand i Australien, New South Wales, lat -33,37, long 151,50), }
 Shelly Beach (strand i Australien, New South Wales, Sutherland Shire), 
 Shelly Beach (strand i Australien, Western Australia, lat -35,11, long 117,63), 
 Shelly Beach (strand i Australien, New South Wales, Manly Vale), 

Robotskapade Australienförgreningar